Northport (Alabama)
Northport (Michigan)
Northport (Washington)

Desambiguações de topônimos